Onderdistrict in Indonesië
 Wedi (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Klaten in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Wedi (Gedangan), een plaats in het onderdistrict Gedangan, regentschap Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Wedi (Kapas), een plaats in het onderdistrict Kapas, regentschap Bojonegoro in de provincie Oost-Java